Чемпіонат Угорщини з футболу 1965 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте здобув Вашаш.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Раба взяв участь у Кубку володарів кубків 1966—1967 як переможець Кубку Угорщини 1965.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1965
Угорщина
1965 в угорському спорті